Příjmení Rachůnek nese více různých osobností:

 Ivan Rachůnek (* 1981) – český profesionální hráč ledního hokeje
 Karel Rachůnek (1979–2011) – český hokejista
 Tomáš Rachůnek (* 1991) – český profesionální hokejista

Externí odkazy 
 

Česká příjmení